Nils Hellsten (1885–1963) olimpiai bajnok svéd tornász
 Nils Hellsten (1886–1962) olimpiai bronzérmes svéd vívó